Krisztina Czakó, née le  à Budapest, est une ancienne patineuse artistique hongroise. En 1992 à Albertville, elle a été la plus jeune participantes des jeux. Elle a été vice-championne d’Europe en 1997.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique hongroise
Naissance en décembre 1978
Naissance à Budapest
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992